Ягн — фамилия.

Известные носители:

 Ягн Александр Эдуард Юльевич (1848—1922) — российский архитектор.
 
 Ягн, Юлий Иванович (1895—1977) — учёный в области теории прочности, доктор технических наук (1947).

Примечания